

Campeonato Tcheco 
A edição 2006/07 foi a 14ª temporada do Campeonato Tcheco de Futebol desde a separação da República Tcheca e da Eslováquia em 1993. Possuiu 16 equipes, e foram disputadas 30 rodadas em turno e returno. O campeão é a equipe que somar mais pontos no total. A competição teve início no dia 29 de julho de 2006 e terminou em 27 de maio de 2007. Os dois últimos colocados são rebaixados.

De acordo com o ranking de Coeficientes da UEFA (a República Tcheca encontrava-se em 14º), o país teve direito a classificar para as copas europeias na temporada 2007/2008:

 1 clube para a terceira fase de classificação da Liga dos Campeões da UEFA:
 Campeão do Campeonato Tcheco (Sparta Praga);
 1 clube para a segunda fase de classificação da Liga dos Campeões da UEFA:
 Vice campeão do Campeonato Tcheco (Slavia Praga);
 2 clubes para a segunda fase de classificação da Copa da UEFA:
 Terceiro colocado no Campeonato Tcheco (Mladá Boleslav);
 Vice-campeão da Copa da República Tcheca (Jablonec).
Obs.: O campeão da Copa, Sparta Praga, já estava classificado para a Liga dos Campeões, então o vice da copa automaticamente herda a vaga na Copa da UEFA.

 1 clube para a Copa Intertoto (Slovan Liberec).

Classificação final 

J = Jogos disputados; V = Vitórias; E = Empates; D = Derrotas; GP = Gols pró; GC = Gols contra; SG = Saldo de gols; Pts = Pontos

Artilharia

Segunda Divisão 
A Druhá Liga nesse ano promoveu os seguintes clubes para a divisão principal em 2007/08:

Copa da República Tcheca 
Décima quarta edição do torneio, em suas fases finais teve os seguintes resultados:

Como o Sparta já havia garantido a vaga na Liga dos Campeões, o Jablonec ganhou o direito de disputar a Copa da UEFA.

Clubes nas competições europeias 
Por ter terminado em 12º lugar no ranking de Coeficientes da UEFA, a associação teve direito de classificar para as competições europeias na temporada na temporada 2006/2007:

 Liga dos Campeões da UEFA
 1 clube para a terceira pré-fase de classificação:
 Atual campeão nacional: Slovan Liberec;
 1 clube para a segunda pré-fase de classificação:
 Atual vice-campeão nacional: Mladá Boleslav.

 Copa da UEFA
 1 clube para a primeira eliminatória:
 Atual campeão da Copa da República Tcheca: Sparta Praga;
 1 clube para a segunda pré-fase de classificação:
 Terceiro colocado no campeonato nacional: Slavia Praga.

 
 1 clube para a segunda rodada:
 Quarto colocado no campeonato nacional: Teplice

Desempenho dos clubes 
Temporada 2006/2007 (resultados em itálico se referem ao jogo em casa):

 Liga dos Campeões da UEFA
 :
Terceira pré-fase de classificação:

Com a derrota a equipe vai para a Copa da UEFA.

 :
Segunda pré-fase de classificação:

Terceira pré-fase de classificação:

Com a derrota a equipe vai para a Copa da UEFA.

 Copa da UEFA
 :
Primeira fase:

Fase de grupos - Grupo C:

-Eliminado

 :
Primeira fase:

Fase de grupos - Grupo G:

-Eliminado

 :
Primeira fase:

Fase de grupos - Grupo F:

-Eliminado

 :
Segunda pré-fase de classificação:

Primeira fase:

-Eliminado

- :

 :
Segunda rodada:

-Eliminado

Seleção Tcheca de Futebol 
O primeiro amistoso disputado na temporada foi em casa, contra a Sérvia. Foi uma ocasião especial, já que era o primeiro jogo da recém-criada seleção adversária. Foi disputado em 16 de agosto de 2006, na cidade de Uherské Hradiště. Os tchecos perderam pelo placar de 3 a 1.

A única competição oficial disputada foram as eliminatórias para a Euro 2008, onde a equipe se encontra após o final da temporada 2006/07 na segunda colocação do Grupo D, com 14 pontos, 5 atrás da Alemanha.

Resultados

Seleção Sub-20 
A seleção sub-20 da República Tcheca foi um dos destaques do Campeonato Mundial de Futebol Sub-20 2007, disputado nos meses de junho e julho no Canadá. Ficou na segunda colocação no grupo atrás da Argentina e à frente de Coreia do Norte e Panamá. Venceu nos pênaltis os jogos das oitavas-de-final e quartas-de-final contra Japão (jogo:2 a 2) e Espanha (jogo:1 a 1), respectivamente. Na semifinal, bateu a Áustria pelo placar de 2 a 0.

A finalíssima foi contra a atual campeã e maior vencedora da história do torneio, a Argentina, agora detentora de 6 títulos, que venceu de virada por 2 a 1. Os destaques Tchecos foram os artilheiros Martin Fenin e Luboš Kalouda, com 3 gols cada, e o capitão Jan Šimůnek.

Ver também 
 República Tcheca
 Associação de Futebol da República Tcheca
 Campeonato Tcheco de Futebol
 Copa da República Tcheca
 Seleção Tcheca de Futebol

Futebol Tcheco por ano
Republica Tcheca
Republica Tcheca